Rzeczyca peut désigner notamment :

Toponymie
en Biélorussie
 Rzeczyca est le nom en polonais de la ville de Rechytsa

en Pologne 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Polkowice
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Środa Śląska

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rzeczyca, un village

 dans la voïvodie de Łódź
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Poddębice
 Rzeczyca, une gmina dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Rzeczyca, le siège de la gmina précédente.

 dans la voïvodie de Lublin
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Tomaszów Lubelski
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Puławy

 dans la voïvodie de Lubusz
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Krosno Odrzańskie
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Świebodzin
 dans la voïvodie de Mazovie
 Rzeczyca, un village dans le powiat d'Otwock
 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Rzeczyca, un village dans le powiat de Wałcz